Агата е българска царица, съпруга на цар Самуил.

Биография 
Агата е дъщеря на драчкия протевон Йоан Хрисилий. Според византийския хронист Йоан Скилица, който обаче не е съвременник на събитията, самият Йоан Хрисилий е пленник от град Лариса и като пленничка оттам се появява и Агата в двора на Самуил. От друга страна по-късно Скилица споменава, че от Лариса е и пленената Ирина, която става съпруга на Гаврил Радомир. Най-вероятно тези противоречиви сведения се дължат на грешка на по-късен преписвач и в действителност Агата не е родена в Лариса, а на адриатическото крайбрежие в град Драч, където за управител е назначен нейният баща. Впрочем Йоан Хрисилий както и синовете му Никола и Теодор, а следователно и Агата, са българи по произход.

Предполага се, че се е омъжила за цар Самуил през 90-те години на X век. Имат няколко, вероятно четири, дъщери, като са известни имената на две от тях – Мирослава и Теодора Косара, както и 1 син – Гаврил Радомир.

Агата в литературата 
Агата е един от централните образи в романа на Димитър Талев „Самуил, цар български“. Според романа на Талев Агата и Самуил имат общо 7 деца, две от които умират рано.

Бележки 

Български владетелски съпруги
Родени в Лариса